

Antroponimi 
Lucille – forma francese e inglese del nome proprio di persona italiano femminile Lucilla

Libri e fumetti 
Lucille Bruceburton – personaggio della serie a fumetti PK - Paperinik New Adventures

Medicina 
Lucille, nome commerciale di una pillola contraccettiva contenente desogestrel.

Musica 
Lucille – album di B.B. King del 1985
Lucille – brano musicale di Little Richard del 1957